Maun steht für:
 Maun, Stadt in Botswana
 Maun (Insel), Insel in Kroatien
 Maun, Fluss in England, siehe Mansfield (Nottinghamshire)